Confiance aveugle (Blind Faith) est un téléfilm américain réalisé par Paul Wendkos en 1990 ;
 Confiance aveugle (One Good Turn) est un film américain réalisé par Tony Randel en 1996 ;
 Confiance aveugle (Blind Terror) est un téléfilm canadien réalisé par Giles Walker en 2001.

Voir aussi
 Confiance